Orthothecium chryseum är en bladmossart som beskrevs av W. P. Schimper in B.S.G. 1851. Orthothecium chryseum ingår i släktet glansmossor, och familjen Hypnaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Glansmossor
chryseum